«Собачий кайф» — название:
«Собачий кайф» — игра с асфиксией
 «Собачий кайф» — короткометражный неигровой фильм Ивана Твердовского, обладатель премии «Лавровая ветвь» (2012)

Примечания